środek
1. «miejsce jednakowo oddalone od brzegów powierzchni lub przedmiotu»

2. «moment dzielący na dwie równe części jakiś okres, wydarzenie lub zjawisko»

3. «wewnętrzna część czegoś»

4. «coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś»

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 25
 Środek – część miasta Tarnobrzeg
 Środek – część wsi Zaporze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Środek – część wsi Niedzieliska w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn
 Środek – część wsi Strugienice w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Środek – część wsi Kobylec w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Środek – część wsi Milik w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Muszyna
 Środek – część wsi Łętkowice-Kolonia w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice
 Środek – część wsi Meszna Opacka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Środek – część wsi Brody w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Środek – część wsi Borowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Środek – część wsi Czarna w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Środek – część wsi Makowisko w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Środek – część wsi Munina w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Środek – część wsi Tuczempy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Środek – część wsi Cmolas w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Cmolas
 Środek – część wsi Bzianka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów
 Środek – część wsi Rakszawa w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Rakszawa
 Środek – część wsi Kąkolówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Środek – część wsi Mogielnica w woj. podkarpackim], w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Środek – część wsi Kamień w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Kamień
 Środek – część wsi Dąbrowa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Środek – część wsi Glinik Charzewski w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Środek – część wsi Tułkowice w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Środek – część wsi Wola Jachowa w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Środek – część wsi Karwów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów

Środek w różnych znaczeniach 
 Ekonomia
 Środek trwały
 Środek płatniczy
 Fizyka
 Środek masy
 Środek ciężkości
 Środek soczewki
 Geografia
 Środek Europy
 Geometryczny środek Polski
 Środek Ukrainy
 Geograficzny środek Łodzi
 Matematyka
 Środek masy
 Środek symetrii
 Środek odcinka
 Środek rozstępu
 Prawo
 Środek odwoławczy
 Środek karny
 Środek zaskarżenia
 Środki zapobiegawcze
 Środek zabezpieczający
 Środek probacyjny
 Substancje chemiczne (w tym leki)
 Środek barwiący
 Środek gaśniczy
 Środek spożywczy zafałszowany
 Środek bakteriobójczy
 Środek nasenny
 Środek dopingujący
 Bojowy środek chemiczny
 Środek konserwujący
 Środek bardzo silnie działający
 Wojsko
 Bojowy środek trujący
 Grupa Armii Środek
 1 Wschodni Pułk Zapasowy Środek
 Inne znaczenia
 Złoty środek
 Środek komunikacji
 Środek transportu
 Środki stylistyczne

Zobacz też

Przypisy